Metaphidippus  — род аранеоморфных пауков из подсемейства  в семействе .

Этимология 
Название рода скомбинировано из  (meta) «после» или «возле» и плюс название рода Phidippus.

Виды 
 Metaphidippus albopilosus (Peckham & Peckham, 1901)) — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Metaphidippus annectans (Chamberlin, 1929) — США
 Metaphidippus apicalis (F. O. P.-Cambridge, 1901) — Мексика
 Metaphidippus bicavatus (F. O. P.-Cambridge, 1901) — Панама
 Metaphidippus bisignatus (Mello-Leitão, 1945) — Аргентина
 Metaphidippus bispinosus (F. O. P.-Cambridge, 1901) — Центральная Америка
 Metaphidippus carmenensis (Chamberlin, 1924) — США, Мексика
 Metaphidippus chalcedon (C. L. Koch, 1846) — Бразилия
 Metaphidippus chera (Chamberlin, 1924) — США, Мексика
 Metaphidippus coccinelloides (Mello-Leitão, 1947) — Бразилия
 Metaphidippus comptus (Banks, 1909) — Коста-Рика
 Metaphidippus crassidens (Kraus, 1955) — Сальвадор
 Metaphidippus cupreus (F. O. P.-Cambridge, 1901) — Панама
 Metaphidippus cuprinus (Taczanowski, 1878) — Перу
 Metaphidippus diplacis (Chamberlin, 1924) — США, Мексика
 Metaphidippus dubitabilis (Peckham & Peckham, 1896) — Мексика
 Metaphidippus emmiltus (Maddison, 1996) — США
 Metaphidippus facetus (Chickering, 1946) — Панама
 Metaphidippus fastosus (Chickering, 1946) — Панама
 Metaphidippus felix (Peckham & Peckham, 1901) — Мексика, Гавайские острова
 Metaphidippus fimbriatus (F. O. P.-Cambridge, 1901) — Гватемала
 Metaphidippus fortunatus (Peckham & Peckham, 1901) — Бразилия
 Metaphidippus globosus (F. O. P.-Cambridge, 1901) — Коста-Рика
 Metaphidippus gratus (Bryant, 1948) — Мексика
 Metaphidippus inflatus (F. O. P.-Cambridge, 1901) — Гватемала
 Metaphidippus iridescens (F. O. P.-Cambridge, 1901) — Сальвадор, Панама
 Metaphidippus iviei (Roewer, 1951) — США
 Metaphidippus laetabilis (Peckham & Peckham, 1896) — Панама
 Metaphidippus laetificus (Chickering, 1946) — Панама
 Metaphidippus lanceolatus (F. O. P.-Cambridge, 1901) — от Мексики до Коста-Рики
 Metaphidippus longipalpus (F. O. P.-Cambridge, 1901) — США, Панама
 Metaphidippus mandibulatus (F. O. P.-Cambridge, 1901) — Коста-Рика 
 Metaphidippus manni (Peckham & Peckham, 1901) — Северная Америка
 Metaphidippus nigropictus (F. O. P.-Cambridge, 1901) — Мексика
 Metaphidippus nitidus (Peckham & Peckham, 1896) — Гватемала
 Metaphidippus odiosus (Peckham & Peckham, 1901) — Бразилия, Аргентина
 Metaphidippus ovatus (F. O. P.-Cambridge, 1901) — Гватемала
 Metaphidippus pallens (F. O. P.-Cambridge, 1901) — от Гватемалы до Коста-Рики
 Metaphidippus perfectus (Peckham & Peckham, 1901) — Бразилия
 Metaphidippus pernotus (Petrunkevitch, 1911) — Гватемала
 Metaphidippus perscitus (Chickering, 1946) — Панама
 Metaphidippus pluripunctatus (Mello-Leitão, 1944) — Аргентина
 Metaphidippus quadrinotatus (F. O. P.-Cambridge, 1901) — Коста-Рика, Панама
 Metaphidippus smithi (Peckham & Peckham, 1901) — Бразилия
 Metaphidippus texanus (Banks, 1904) — США
 Metaphidippus tropicus (Peckham & Peckham, 1901) — Бразилия, Аргентина

Ссылки 
 Platnick, Norman I. (2009): The world spider catalog, version 9.5. American Museum of Natural History.

Пауки-скакунчики
Паукообразные Южной Америки
Паукообразные Северной Америки
Роды паукообразных